Il doppio del Bauer Watertechnology Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Scott Lipsky e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma Lipsky quest'anno non ha partecipato.

Ram ha fatto coppia con Dustin Brown, ma ha perso nel 1º turno.

Andre Begemann e Aleksandr Kudrjavcev hanno battuto in finale James Cerretani e Adil Shamasdin 6–3, 3–6, [11–9].

Teste di serie

  Dustin Brown /  Rajeev Ram (primo turno)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (finale)

  Philipp Marx /  Igor Zelenay (quarti di finale)
  Philipp Petzschner /  Alexander Waske (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Bauer Watertechnology Cup 2011